Пабю́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Генган. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22161.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 120 км северо-западнее Ренна, в 29 км к западу от Сен-Бриё.

Вдоль западной границы коммуны протекает река Триё ().

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2767 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1526 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 999 были экономически активными, 527 — неактивными (показатель активности — 65,5 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 999 активных работали 924 человека (453 мужчины и 471 женщина), безработных было 75 (30 мужчин и 45 женщин). Среди 527 неактивных 160 человек были учениками или студентами, 246 — пенсионерами, 121 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор